Сен-Сир-ла-Рош (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Жюийак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19196.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Лиможа, в 30 км к западу от Тюля.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 242 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 190 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 78,5 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 190 активных работали 181 человек (91 мужчина и 90 женщин), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 52 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 . Памятник истории с 1840 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез